Боярский, Александр:
 Боярский, Александр Григорьевич (род. 1954) — советский и российский журналист, прозаик, поэт, телевизионный режиссёр и сценарист.
 Боярский, Александр Иванович (1885—1937) — деятель обновленчества, архиепископ Ивановский и Кинешемский (1933—1936).
 Боярский, Александр Ионович (род. 1957) — российский продюсер, генеральный директор мультипликационной студии «Мельница».
 Боярский, Александр Сергеевич (1938—1980) — театральный актёр, член актёрской династии Боярских.